Dielach ist der Name folgender Orte:

 Dielach (Gemeinde Mölbling), Katastralgemeinde der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dielach (Gemeinde Straßburg), Ortschaft in der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dielach (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dielach (Gemeinde Deutschfeistritz), Rotte in der Marktgemeinde Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:

Dellach